

Geografia

Amman – capitale della Giordania 
Governatorato di Amman – governatorato della Giordania

Persone
Alberto Amman – imprenditore tessile italiano
Ferdinando Amman – fisico italiano
Johann Amman – botanico e medico svizzero
Jost Amman – illustratore svizzero
Luisa Amman, meglio nota col nome da coniugata Luisa Casati – nobildonna e collezionista d'arte italiana

Altro
Messaggio di Amman – appello alla tolleranza e all'unità nel mondo islamico
Palazzo Amman – palazzo di Milano
Teatro romano di Amman – sito archeologico e teatro di Amman

Pagine correlate
Aeroporto di Amman
Ammann